Крос Роудс има више значења:
 Крос Роудс (Тексас)
 Крос Роудс (Пенсилванија)